«Рэмбо: Первая кровь» ( — кинофильм производства США, снятый по одноимённому роману Дэвида Моррелла. Первый фильм, в котором появляется Джон Рэмбо — ветеран Вьетнамской войны. Съёмки фильма проходили с ноября 1981 по апрель 1982 года. Премьера в США состоялась 22 октября 1982 года.

Сюжет 
Ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо в надежде отыскать своих бывших товарищей по оружию путешествует по США. Узнав о скоропостижной кончине своего последнего товарища из элитного военного подразделения «зелёных беретов», он приходит в тихий провинциальный городок. Там его встречает задиристый местный шериф Уилл Тизл, который принимает Рэмбо за бродягу и, отвезя его за пределы города, говорит ему, чтобы тот не возвращался, иначе его ждут неприятности.

Но, не проехав и полмили, шериф замечает, что Рэмбо идёт в направлении «его» города. Шериф пытается его остановить и, в конце концов, угрожая револьвером, арестовывает за бродяжничество, сопротивление и ношение ножа, являющегося холодным оружием. Далее Джона Рэмбо привозят в участок, где местные полицейские, ставя себя выше закона, избивают героя войны. Рэмбо совершает побег из полицейского участка, угнав при этом мотоцикл, на котором скрывается в горах. Полицейские с собаками преследуют Рэмбо, загоняя его к обрыву. Окружённый со всех сторон, Джон пытается спуститься вниз по отвесной скале, однако полицейский Арт Галт на вертолёте замечает его и пытается застрелить из винтовки с оптическим прицелом. Рэмбо не остаётся ничего иного, кроме как прыгнуть с обрыва на раскидистые ветви гигантской туи, растущей внизу, надеясь на то, что они смягчат падение, и он остаётся жив.

Полицейский вертолёт продолжает преследование и стрельбу, игнорируя запрет Тизла, поэтому Рэмбо, прячась за стволом кедра, кидает камень в стекло кабины. Пилот теряет управление, Галт с винтовкой выпадает из вертолёта и погибает. Погибший оказывается давним другом Тизла. Рэмбо выходит к полицейским и пытается объяснить, что смерть Галта была несчастным случаем, но полицейские открывают стрельбу и ранят его, а после продолжают погоню в лесу. В сумерках Рэмбо ранит пятерых полицейских, используя самодельные ловушки, и, схватив шерифа, предупреждает его, чтобы тот прекратил преследование, иначе Рэмбо «устроит им войну, которая ему и не снилась». Однако, вернувшись в участок, шериф вызывает на подмогу военных — части Национальной гвардии.

Тем временем в город приезжает полковник Сэмюэл Траутман, бывший командир Джона Рэмбо, и даёт Тизлу совет: «Если вы решили послать за Рэмбо двести человек, то не забудьте ещё одно — мешки для трупов». Полковник пытается вступить с Рэмбо в переговоры по рации, что позволяет военным запеленговать его местоположение. Солдаты выступают в лес и засекают там Рэмбо. Он прячется в заброшенной шахте, в которую стреляют из гранатомёта. Вход в шахту от взрыва обваливается. К месту поднимаются Тизл и Траутман. Тизл разозлен выходкой солдат нацгвардии — ведь он давал чёткое распоряжение взять Рэмбо живым «для предания его справедливому суду», а теперь придётся долго расчищать завал и прочёсывать шахту в поисках его тела. В ярости шериф вступает в полемику с Траутманом, отстаивая свое убеждение, что военные заслуги Рэмбо не оправдывают его недавних действий, и уходит, уверенный в смерти преследуемого. Траутман, однако, подозревает, что его бывший подчиненный чудом остался в живых, но вслух этого не говорит .

Несколько часов все считают Рэмбо погибшим. Тем временем он уходит вглубь шахты, и, преодолевая завалы и спасаясь от крыс, выбирается через вентиляционное отверстие на дорогу. Тем же вечером Тизл приходит в бар, где ужинает Траутман, и в приватной беседе извиняется, признаваясь, что намеревался убить Рэмбо самолично. Траутман в ответ порицает, что такое рвение шерифа не соотносится с его статусом и обязанностями блюстителя порядка, а на вопрос Тизла о том, как бы поступил полковник со своим подчиненным после всего произошедшего, двусмысленно намекает, что пришел бы к ответу при личной встрече с Рэмбо.

По дороге едет военная колонна. В это время, доведённый до отчаяния и решивший идти до конца, Рэмбо захватывает и угоняет грузовик Национальной гвардии с пулемётами M60 в кузове. Ночью он прорывается в город, ведомый желанием разобраться с шерифом. Сперва он взрывает грузовик вместе с бензоколонкой, отвлекая внимание полицейских, а затем, расстреляв трансформаторы на столбах и лишив тем самым целый городской район электричества, выманивает шерифа, взорвав охотничий магазин. Тизл, вопреки увещеваниям Траутмана, осведомленного о настойчивости Джона, забирается на крышу участка и пытается достать Рэмбо из автоматической винтовки, но не видит его, а затем понимает, что выдал своё местоположение, когда Джон расстреливает здание участка.

Ворвавшись в практически лишенный света участок, Рэмбо вновь вычисляет шерифа и залпом в потолок ранит Тизла, который, пробив стекло крыши, оказывается на полу. Тизл провоцирует Джона добить его, но в это время в здание входит Траутман и просит Джона остановиться. Далее следует диалог Джона и Траутмана, в котором полковник убеждает своего бывшего подчиненного сдаться, так как здание окружено полицией в составе 200 человек и что Джону, в случае его сопротивления, придётся устроить настоящую кровавую бойню. Рэмбо словесно дает выход накопившейся ненависти к властям и обществу, аппелируя тем, что его жизнь сломана войной, после чего под конвоем и в сопровождении Траутмана покидает участок.

Существует альтернативная концовка: не желая сносить унижения от властей страны, за которую он сражался, Рэмбо даёт Траутману пистолет и провоцирует полковника застрелить его. Мгновение Траутман смотрит на убитого Рэмбо, затем уходит.

В ролях 

{{ВРолях|Сильвестр Сталлоне||Джон Рэмбо}}

 Факты 

 «Рембо» — сорт французских яблок, что был привезен в Америку иммигрантом из Швейцарии. Якобы жена писателя принесла яблоки именно тогда, когда тот пытался придумать герою имя.
 На роль Рэмбо планировались Джон Траволта, Дастин Хоффман, Аль Пачино и Клинт Иствуд.
 Сильвестру Сталлоне первый вариант картины настолько не понравился, что актёр даже хотел выкупить ленту и уничтожить её. Впоследствии он договорился с продюсерами, чтобы его лицо в фильме появлялось как можно реже — это уменьшило хронометраж в 2 раза.
 Под впечатлением от просмотра фильма гитаристы советской хэви-металл группы «Ария» Виталий Дубинин и Владимир Холстинин написали музыку песни «Бой продолжается» на стихи Маргариты Пушкиной о вьетнамском синдроме. Песня вошла в альбом группы «Игра с огнём» (1989).

 Ремейки 
В Турции вышли фильмы Vahşi Kan (1983) с Джунейт Аркын в главной роли и Ramo / Türk Rambosu (1986)с частично схожим сюжетом. В Индии был выпущен фильм на телугу Khaidi (1983), с Чирандживи в главной роли, который был снят по мотивам Первой крови, а также в Индонезии под названием The Intruder (1986)

В 2016 году режиссёр Сиддхарт Ананд объявил, что будет режиссировать ремейк этого фильма. Через год на роль Рэмбо согласился Тайгер Шрофф. Съёмки должны состояться в начале 2018 года, но выход фильма отложили на 2020 год.

 Примечания 
Комментарии

Источники

 Литература 
 Петрук А.'' — «Супермен» на службе Пентагона (Амер. худож. фильм «Первая кровь») // Комсомольская правда, 21 июля 1985

Ссылки 

 First Blood на сайте RetroJunk.com

Рэмбо (серия фильмов)
Фильмы Теда Котчеффа
Фильмы-драмы США
Экранизации романов США
Фильмы США 1982 года
Фильмы Orion Pictures
Независимые фильмы США
Фильмы Carolco Pictures